Gaydos ist der Familienname folgender Personen:

 John Raymond Gaydos (* 1943), US-amerikanischer Geistlicher der Katholischen Kirche, Bischof von Jefferson City
 Joseph M. Gaydos (1926–2015), US-amerikanischer Politiker